Whitewater kan syfta på:

 Whitewater, Kalifornien
 Whitewater, Kansas
 Whitewater, Missouri
 Whitewater, Montana
 Whitewater, Wisconsin